U 290 oder U-290 bzw. U290 steht für:

 U 290 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung am 24. Juli 1943, Selbstversenkung am 5. Mai 1945, 1948 gehoben, bis 1953 verschrottet.
 U 290, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405
 U 290, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U290